Korallenschlange ist eine umgangssprachliche Bezeichnung verschiedener giftiger und ungiftiger Schlangen, unter anderem: 

 Südafrikanische Korallenschlange (Aspidelaps lubricus)
 Dreiecksnatter, Milchschlange, Unechte Korallenschlange (Lampropeltis triangulum)
 Korallen-Königsnatter (Lampropeltis zonata)
 Arizona-Korallenschlange (Micruroides euryxanthus)
 Korallenottern (Gattung Micrurus), z. B.
 Harlekin-Korallenotter (Micrurus fulvius)
 Texas-Korallenotter (Micrurus tener)